Gbete peut désigner :
 le gbete, une langue adamawa-oubanguienne du groupe mboum.
 les Gbete, une population du Cameroun.